Файтинг або хваітінг (від  – бій) — в значенні «вперед» і «удачі» ( – відповідно) — з'явилося в Південній Кореї, як побажання успіху, заклик до дії, підтримка під час Чемпіонату світу з футболу в 2002 році, але трапляється реклама часів Олімпіади в Сеулі 1988 року з цим словом. Існує два способи написання слова по-корейськи: 파이팅 читається як паітінг і 화이팅 – хваітінг.

 Файтинг () — це жанр відеоігор, основою ігрового процесу якого є поєдинок у рукопашному бою між суперниками.

 Fighting (альбом) — музичний альбом, 1975 року ірландського хард-рок-гурту Thin Lizzy.

 «Файтинг» або «Бій без правил» () — драматичний бойовик 2009 року режисера Діто Монтіель за сценарієм Роберта Мюніка і Монтіеля, в гол. ролях Ченнінг Тейтум, Терренс Говард і Луїс Гусман.

Примітки